Заїківка — мікрорайон у місті Харків.
 Заїківка — село в Україні, Білокуракинському районі Луганської області.